Grund har flere betydninger:
 Grund (boliggrund)
 Grund (årsag)
 Grund (rev)